ESR kan verwijzen naar:

 Elektronspinresonantie
 Equivalent series resistance
 Eric Steven Raymond
 Het Europees Stelsel van Rekeningen